Села:
 Шепелівка — Полтавська область, Глобинський район
 Шепелівка — Полтавська область, Семенівський район

 Шепелівка — колишнє село Козельщинського району Полтавської області, зняте з обліку